Espadanedo kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Espadanedo (freguesia i Bragança), Macedo de Cavaleiros, 
 Espadanedo (freguesia i Viseu), Cinfães,

Spanien 

 Espadañedo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Espadañedo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar